Spielberg ist der Familienname folgender Personen:
 die deutsche Fürstenfamilie Oettingen-Spielberg, siehe Oettingen (fränkisch-schwäbisches Adelsgeschlecht)

 Anne Spielberg (* 1949), US-amerikanische Drehbuchautorin und Filmproduzentin
 Arnold Spielberg (1917–2020), US-amerikanischer Elektroingenieur, Vater von Steven Spielberg
 August Hermann Spielberg (1827–1886), deutscher Architekt und Professor an der Berliner Bauakademie
 Bernhard Spielberg, Professor für Pastoraltheologie an der Universität Freiburg 
 Christine Spielberg (* 1941), deutsche Leichtathletin
 David Spielberg (1939–2016), US-amerikanischer Schauspieler
 Hertha Spielberg (1890–1977), deutsche Malerin
 Sasha Spielberg (* 1990), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Steven Spielberg (* 1946), US-amerikanischer Filmregisseur
 Wilhelm Spielberg (1826–1890), deutscher Jurist und Politiker (DFP), MdR

Spielberg ist ferner der Familienname der Künstler eines Schlager-Duos, siehe Spielberg (Duo)

Spielberg ist der Name folgender Städte und Gemeinden:

 Spielberg (Steiermark), Stadt im Bezirk Murtal, Steiermark
Ortsteile:
 Spielberg (Altensteig), Ortsteil der Stadt Altensteig, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Spielberg (Aying), Ortsteil der Gemeinde Aying, Landkreis München, Bayern
 Spielberg (Blaibach), Ortsteil der Gemeinde Blaibach, Landkreis Cham, Bayern
 Spielberg (Brachttal), Ortsteil der Gemeinde Brachttal, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Spielberg (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Spielberg (Eiselfing), Ortsteil der Gemeinde Eiselfing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Spielberg (Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Erlbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Spielberg (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Spielberg (Gangkofen), Ortsteil der Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Spielberg (Gerolsbach), Ortsteil der Gemeinde Gerolsbach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Spielberg (Gnotzheim), Ortsteil der Gemeinde Gnotzheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Spielberg (Harburg), Ortsteil der Stadt Harburg, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Spielberg (Karlsbad), Ortsteils der Gemeinde Karlsbad, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Spielberg (Kößlarn), Ortsteil des Marktes Kößlarn, Landkreis Passau, Bayern
 Spielberg (Lanitz-Hassel-Tal), Ortsteil der Gemeinde Lanitz-Hassel-Tal, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Spielberg (Oberdachstetten), Ortsteil der Gemeinde Oberdachstetten, Landkreis Ansbach, Bayern
 Spielberg (Oberschweinbach), Ortsteil der Gemeinde Oberschweinbach, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Spielberg (Querfurt), Ortsteil der Stadt Querfurt, Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Spielberg (Sachsenheim), Ortsteil der Stadt Sachsenheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Spielberg (Schwandorf), Ortsteil der Stadt Schwandorf, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Spielberg (Selb), Ortsteil der Stadt Selb, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Spielberg (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern
 Spielberg (Waldmünchen), Ortsteil der Stadt Waldmünchen, Landkreis Cham, Bayern
 Spielberg (Waldthurn), Ortsteil des Marktes Waldthurn, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

 Spielberg (Gemeinde Melk), Katastralgemeinde und Ortschaft von Melk, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Spielberg (Gemeinde Bad Traunstein), Katastralgemeinde und Ortschaft von Bad Traunstein, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Spielberg (Gemeinde Nebelberg), Ort in Nebelberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Spielberg (Gemeinde Vöcklamarkt), Ortschaft von Vöcklamarkt, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

historisch:
 eine Siedlung vor den Stadtmauern des mittelalterlichen Erfurt (Spielbergtor), heute Schmidstedter Knoten

Baulichkeiten:
 Burg Spielberg (Friedrichshafen), ehemalige Burg im Bodenseekreis
 Burg Spielberg (Oberdachstetten), ehemalige Burg im Landkreis Ansbach in Bayern
 Burgstall Spielberg, ehemalige Burg im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim in Bayern 
 Burgstall Spyelberg (Burg Spielberg), abgegangene Burg in Brachttal-Spielberg im Main-Kinzig-Kreis in Hessen
 Burgruine Spielberg, verfallene Burg-Schlossanlage an der Donau bei Langenstein in Oberösterreich 
 Festung Špilberk, in Brünn, Mähren, im heutigen Tschechien
 Schloss Spielberg (Gnotzheim) in Gnotzheim, Bayern
 Schloss Spielberg (Oberschweinbach) in Oberschweinbach, Bayern
 Schloss Spielberg (Spielberg) in Spielberg bei Knittelfeld, Österreich

Berge:
 Spielberg (Chiemgauer Alpen), 1440 m, östlich des Hochriesgipfels in den Chiemgauer Alpen
 Spielberg (Fränkische Alb), 503 m, östlich von Bamberg in der Fränkischen Schweiz
 Spielberg (Hahnenkamm), 642 m, ein Teil des Hahnenkamms am nördlichen Endpunkt des Fränkischen Jura
 Spielberg (Großriedenthal), 353 m, ein Höhenzug in Großriedenthal, Niederösterreich

Astronomische Objekte:
 (25930) Spielberg, ein Asteroid des Hauptgürtels

Sportvereine:
 SV Spielberg, badischer Fußballverein

Siehe auch:
 Spilberg (Begriffsklärung)
 Spielbergen 
 Spielberger (Begriffsklärung)
 Speelberg
 Spielburg
 Spyelberg